

Geografia 
 Nivelle (Nord), comune francese del dipartimento del Nord
 Nivelle (fiume), fiume costiero nei Pirenei Atlantici

Persone 
 Jean de Nivelle (1422-1477), personaggio simbolico del medioevo francese (personalizzato nell'esistente barone Jean III di Momtmorency), che ha dato origine all'espressione popolare: «…être comme ce chien de Jean de Nivelle, qui fuit quand on l'appelle (Essere come quel cane di Jean de Nivelle che scappa quando lo si chiama)» ed il cui nome compare in numerose canzoni tradizionali francesi
 Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée, drammaturgo francese del XVIII secolo
 Robert Georges Nivelle, generale francese della prima guerra mondiale, che per un anno circa fu comandante in capo dell'esercito